Memory Lane (1926), een Amerikaanse film onder regie van John M. Stahl
Memory Lane (2012), een Amerikaanse film onder regie van Shawn Holmes